Aryane Steinkopf Malfacini (Vila Velha, 14 de dezembro de 1987) é uma modelo e nutricionista brasileira.

Carreira
Aryane formou-se em nutrição em 2010 pela Universidade Vila Velha. Enquanto conciliava trabalhos de modelo com a carreira de nutricionista, foi convidada para participar do programa humorístico Pânico na TV no quadro "Xurupita's Farm 2" (paródia de A Fazenda). Com o sucesso de sua aparição e a demissão de Juju Salimeni e Nicole Bahls, Aryane foi convidada para integrar o time de panicats e fez sua estreia em 3 de julho de 2011. Em março de 2012, foi demitida em meio às férias junto com Jaque Khury e Babi Rossi após a mudança do programa para a Band.

Ainda em 2012, foi eleita pelos internautas do portal Virgula como o melhor bumbum da atualidade, posou para uma campanha da grife Labellamafia e estrelou o videoclipe "Já Não Quero Olhar" do cantor angolano Adi Cudz, lançado no YouTube. 

Em 2013, participou da sexta temporada do reality show A Fazenda, da RecordTV, onde foi eliminada na terceira semana com 48% dos votos para ficar.

Aryane tornou-se pós-graduada em nutrição materno-infantil. Ela idealizou o plano alimentar para grávidas "Guia NutriMãe" e 4 e-books de culinária sobre receitas saudáveis. Em 2019, inaugurou no bairro Recreio dos Bandeirantes no Rio de Janeiro, o restaurante Casa D'Ary, especializado em comidas saudáveis ultra congeladas.

Trabalhos de ring girl e DJ
Em dezembro de 2011, foi ring girl no evento de MMA "WFE Platinum", em Salvador. 

Em dezembro de 2012, após vários eventos, foi eleita a "Ring / Cage Girl do Ano" no 1º Prêmio Osvaldo Paquetá ao ficar com 6.624 (31%) votos. 

Em março de 2013, além de ser ring girl na primeira edição do MMA Champions League, também foi a DJ oficial do evento.

Em março de 2014, para comemorar um ano na carreira de DJ, ela fez um ensaio fotográfico.

Vida pessoal
Aryane teve um relacionamento de sete anos com Wellington Júnior, que foi seu empresário, eles terminaram pouco tempo antes dela entrar em A Fazenda 6.

Em A Fazenda 6, inicou um namoro com o modelo Beto Malfacini. No dia 13 de outubro de 2014, eles se casaram na cidade natal da noiva. Em 30 de setembro de 2016, deu à luz um menino: Aarão. Em 12 de maio de 2021, deu à luz uma menina: Roberta.

Filmografia

Principais ensaios
 Paparazzo - Novembro de 2011, Setembro de 2014, Agosto de 2015, Fevereiro de 2017.
 VIP - Fevereiro de 2012.
 Playboy Brasil - Abril de 2012, Dezembro de 2012 (Edição especial).
 Revista Suplementação - Novembro de 2012.

Ligações externas
 
 Aryane Steinkopf no EGO

Naturais de Vila Velha
Modelos do Espírito Santo
Modelos femininos do Brasil
Nutricionistas do Brasil
Culinaristas do Brasil
Panicats
Modelos de capa da Playboy (Brasil)
Participantes de A Fazenda
Participantes de reality shows do Brasil
Modelos eróticas